Męska historia (The History Boys) – amerykański film fabularny z 2006 w reżyserii Nicholasa Hytnera, adaptacja sztuki Alana Benetta
 Męska historia (The Man’s Story) – amerykański film dokumentalny z 2010 w reżyserii Varona Bonicosa, historia kreatora mody Ozwalda Boatenga

Zobacz też 
 The History Boys